These Green Mountains (en español: Estas montañas verdes) es la canción oficial del estado estadounidense de Vermont.

Historia 
La canción, compuesta por Diane Martin y organizada por Rita Buglass Gluck se hizo oficial el 22 de mayo de 2000, cuando el entonces gobernador Howard Dean, firmó la Ley 99. La canción oficial anterior del estado de Vermont fue "Hail to Vermont!".

Letra

Véase también 

Bandera de Vermont
Escudo de Vermont

Enlaces externos 
Governor Dean inaugurates new state song - Press release (en inglés)
Una versión imprimible de These Green Mountains y un archivo de sonido de la canción hecha por su autor gratis están disponibles en esta dirección

Cultura de Vermont
Vermont